Visible light communication (VLC), datacommunicatie via het zichtbare lichtspectrum.
VLC media player, een vrije mediaspeler die deel uitmaakt van het VideoLAN-project.
Luchthaven Valencia (IATA-luchthavencode: VLC), nabij de Spaanse stad Valencia.
Het Van Lodenstein College, vaak "VLC" genoemd, een reformatorische scholengemeenschap.